Nella lingua inglese, uno shapeshifter è un mutaforma, essere umano in grado di cambiare il proprio aspetto ed assumere quello di un'altra persona o di un animale. Il termine si riferisce anche alle seguenti voci:

Cinema 
 Shapeshifter – film del 1999 interpretato da Emmanuelle Vaugier
 Shapeshifter – film del 2005 diretto da Gregory Lemkin

Musica 
 Gruppi musicali
 Shapeshifter – gruppo musicale neozelandese
 Shapeshifters – duo britannico di musica house

 Album, EP e singoli
 Shapeshifter – album dei Gong del 1992
 Shapeshifter – album dei Marcy Playground del 1999
 Shapeshifter – album del 2001 degli Space Tribe
 Shapeshifter – EP di Celldweller del 2005
 Shapeshifter – singolo di Celldweller featuring Styles of Beyond del 2005
 Shapeshifter – EP dei The Contortionist del 2008
 Shapeshifter – album dei The Dead Rabbitts del 2014
 Shape Shifter – album dei Santana del 2012
 Shapeshifter – album dei Knuckle Puck del 2017
 Shapeshifter – singolo dei Knuckle Puck del 2017
 Shape Shifter – brano degli Amon Amarth

Altro
 ShapeShifter – software emulatore di Macintosh su Amiga